Етьєнни (Estienne, лат. Stephanus) — відома родина французьких друкарів, яка походила з давнього дворянського провансальської роду. Найвідоміші з них:
 Анрі (Henri Estienne, бл. 1460—1520) — ним видано близько 120 творів (у тому числі один французькою) — майже виключно з філософії, математики та астрономії.
 його син Робер I (Robert Estienne, 1503—1559) — видавав критично перевірені тексти Біблії і Нового Завіту, викликавши гнів теологів Сорбони, але йому протегував король Франциск I.
 брат Робера і третій син Анрі, Шарль (Charles Estienne, 1504—1564) — лікар, друкар і письменник.
 син Робера I Анрі II (Henri Estienne, 1528—1598) — філолог-еллініст і гуманіст; найвідоміший з Етьєнів.
 його брат Робер II (Robert II Estienne, 1530—1570) — завідував батьківською друкарнею з 1566 року.
 їх брат Франциск II (François Estienne, нар. в 1535) — заснував в Женеві друкарню в 1562 році.
 старший син Робера II Роберт III (Robert III Estienne, близько 1560—1630) — автор багатьох поем грецькою, латинською та французькою мовами, перевів на французьку мову дві перші книги «Риторики» Арістотеля (1624).
 старший син Анрі II Поль (Paul Estienne, 1566—1627) — який зазнав поневірянь: звинувачений в участі в змові, був поміщений у в'язницю, потім вигнаний з Женеви, а його майно було конфісковано. Зміг повернутися в Женеву лише в 1619 році.
 старший син Поля Антуан (Antoine Estienne, 1592—1674).

Посилання 
 

Французькі прізвища